Йозеф Корженарж (; род. 31 января 1998 года, Пельгржимов, Чехия) — чешский хоккеист, вратарь.

Карьера 
Йозеф Корженарж начинал свою карьеру в клубе «Дукла Йиглава». В 2012 году стал играть за юниорскую команду «Дуклы». В 2014 году провёл наибольшее количество матчей на ноль в юниорской лиге Чехии для игроков не старше 16 лет. В 2015 году завоевал серебряную медаль на Европейском юношеском олимпийском фестивале. Сезон 2016/17 провёл в хоккейной лиге США за «Линкольн Старз». Вернувшись в Чехию, стал основным вратарём йиглавской «Дуклы». В 2018 году подписал 3-летний контракт с клубом НХЛ «Сан-Хосе Шаркс». Первые два сезона провёл в АХЛ за фарм-клуб «акул» «Сан-Хосе Барракуда». Из-за позднего начала сезона 2020/21 в Северной Америке, сыграл 12 матчей в чешской Экстралиге за клуб «Оцеларжи», который впоследствии стал чемпионом Чехии 2021 года. После возвращения за океан, Корженарж играл за «Сан-Хосе Барракуда». 10 апреля 2021 года он дебютировал в НХЛ за «Сан-Хосе Шаркс», заменив перед последним периодом матча с «Лос-Анджелес Кингз» Мартина Джонса. В первой игре Корженарж отразил 7 бросков за 20 минут, не пропустив ни одной шайбы. 26 апреля 2021 года он одержал первую победу в НХЛ, отразив 21 бросок в матче против «Аризоны Койотис», игра закончилась со счётом 6:4 в пользу «акул». В первом сезоне Корженарж провёл 10 матчей за «Шаркс». Летом 2021 года он заключил новый контракт с «Сан-Хосе» сроком на один год. 17 июля 2021 года был обменян в «Аризону» на вратаря «койотов» Эдина Хилла.

Статистика

Клубная карьера 
Обновлено на конец сезона 2020/2021

Международные соревнования

Примечания 

Хоккеисты Чехии
Хоккейные вратари
Игроки ХК «Дукла» Йиглава
Игроки «Линкольн Старз»
Игроки ХК «Бенатки-над-Йизероу»
Игроки ХК «Оцеларжи»
Игроки «Сан-Хосе Барракуда»
Игроки «Сан-Хосе Шаркс»
Хоккеисты НХЛ